Will Merrick ist der Name folgender Personen:
* Will Merrick (Schauspieler) (William Charles Merrick; * 1993), britischer Schauspieler
 Will Merrick (Filmeditor), US-amerikanischer Filmeditor 

Siehe auch:
 William Merrick